Kabinett Orban steht für:

Siehe auch:
 Kabinett Orbán, ungarische Regierungen unter Viktor Orbán